Gunther (Friends) — personagem da séria Friends
 Günther (cantor) — músico sueco

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de televisão